Als Drehkrankheit bezeichnet man
die Coenurose der Schafe
der Befall mit Myxobolus cerebralis bei Forellenfischen

Als „falsche Drehkrankheit“ wird bei Schafen gelegentlich der Befall mit Nasendasseln bezeichnet.